The Beatles Love peut désigner :

 Love, un spectacle du Cirque du Soleil en hommage aux Beatles ;
 Love, l'album tiré du spectacle Love.